Sezóna 2005/2006 byla 15. sezonou Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Ak Bars Kazaň.

Konečná tabulka základní části

Play off

Osmifinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Metallurg Novokuzněck 3-0 (4:0, 3:2 SN, 3:2)
 Ak Bars Kazaň - HK MVD Tver 3-1 (9:3, 4:3SN, 2:3, 4:3 SN)
 Lokomotiv Jaroslavl - HK Sibir Novosibirsk 3-1 (3:2, 5:1, 1:3, 4:2)
 Avangard Omsk - SKA Petrohrad 3-0 (3:0, 5:1, 3:1)
 HC CSKA Moskva - Severstal Čerepovec 3-1 (0:5, 6:1, 1:0, 2:1)
 Chimik Mytišči - CHK Neftěchimik Nižněkamsk 3-2 (1:3, 4:2, 2:0, 2:3, 2:1)
 Salavat Julajev Ufa - HC Spartak Moskva 3-0 (3:2 SN, 2:1, 5:4)
 HC Dynamo Moskva - Lada Togliatti 1-3 (0:3, 3:4 SN, 2:0, 2:3 SN)

Čtvrtfinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Lada Togliatti 3-1 (1:2, 7:0, 4:3, 2:1)
 Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 3-0 (4:2, 3:1, 3:1)
 Lokomotiv Jaroslavl - Chimik Mytišči 3-1 (4:2, 3:2 P, 1:5, 3:2 P)
 Avangard Omsk - HC CSKA Moskva 3-0 (3:0, 6:1, 3:2)

Semifinále 
 Metallurg Magnitogorsk - Avangard Omsk 1-3 (1:2 P, 4:3, 2:3 P, 2:3 P)
 Ak Bars Kazaň - Lokomotiv Jaroslavl 3-0 (5:1, 4:1, 5:2)

Finále 
 Ak Bars Kazaň - Avangard Omsk 3-0 (6:1, 2:0, 3:1)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006